Blumhardt är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

Christian Gottlieb Blumhardt (1779–1838), tysk evangelisk teolog
Christoph Blumhardt (1842–1919), tysk evangelisk teolog
Johann Christoph Blumhardt (1805–1880), tysk evangelisk teolog

Tyska efternamn